Barefoot — шостий альбом польської співачки Анни Марії Йопек виданий у 2002 році.

Список треків 
 Bukowina I
 Nim słońce wstanie
 Kołysanka Rosemary / Kiedy będziesz duży
 Tęskno mi tęskno
 Dwa serduszka cztery oczy
 Cyraneczka
 Kiedy mnie już nie będzie
 Bandoska
 Bosa
 Nielojalność
 Szepty i łzy
 Kiedy będziesz duży + Szepty i łzy  (відео)

Примітки  

Альбоми Анни Марії Йопек
Музичні альбоми 2002